О́вертон () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Овертон, Джозеф (1960—2003) — американский электроинженер, юрист, политолог и автор теории «Окно Овертона».
 Овертон, Келли (род. 1978) — американская актриса, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Овертон-Клэпем, Кэти (род. 1969) — канадская кёрлингистка.
 Овертон, Нэнси (1926—2009) — американская певица.
 Овертон, Ричард Арвин (1906—2018) — американский долгожитель.

Топоним 
 Овертон — округ в штате Теннесси, США.